Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Walawender – polski historyk i archiwista
 Łukasz Walawender – polski siatkarz